Schmutziger Donnerstag steht für:
 Schmotziger Donnerstag, den eigentlichen Beginn der schwäbisch-alemannischen Fastnachtszeit
 Tatort: Schmutziger Donnerstag, einen Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort